Soulless — третий студийный альбом шведской дэт-метал-группы Grave, вышедший в 1994 году.

Об альбоме
В Soulless звук намного ниже по сравнению с предшествиниками. Также был снят первый клип.

Список композиций 

Альбомы Grave
Альбомы Century Media Records